«Свадебная вечеринка» — название нескольких произведений:

 «Свадебная вечеринка» () — фильм 1969 года режиссёров Уилфорда Лича, Брайана Де Пальмы и Синтии Монро с участием Роберта Де Ниро
 «Свадебная вечеринка» () — фильм 1979 года режиссёра Артура Хиллера с участием Алана Аркина и Питера Фалька
 «Свадебная вечеринка» () — фильм 2003 года, ремейк фильма 1979 года, режиссёра Эндрю Флемминга с участием Майкла Дугласа, Альберта Брукса и Райана Рейнольдса